Archipelago - drugi album studyjny szkockiej grupy Hidden Orchestra. Wydany w 2012 roku nakładem wydawnictwa Tru Thoughts.

28 lutego 2013 lider zespołu, Joe Acheson, opublikował na serwisie SoundCloud mixtape zatytułowany Archipelago Mixtape, zawierający wariacje utworów znajdujących się na pierwotnym albumie. Acheson wykorzystał w nim ponadto fragmenty utworów takich wykonawców jak Thom Yorke, Guru, Kate Bush, Johnny Cash czy Bob Marley.

Lista utworów

Muzycy 
 Joe Acheson - kompozycja, produkcja, elektronika, kontrabas
 Poppy Ackroyd - instrumenty klawiszowe, skrzypce
 Tim Lane - perkusja
 Jamie Graham - perkusja

Przypisy 

Albumy muzyki elektronicznej
Albumy muzyczne wydane w roku 2012
Albumy Tru Thoughts